Hanjiang kan bland annat syfta på:

Hànjiāng – en biflod till Yangtze-floden, se Han Shui
Hanjiang (flod) – en kustflod i provinsen Guangdong som mynnar vid Shantou
Hanjiang, Putian – stadsdistrikt i Fujian
Hanjiang, Yangzhou – stadsdistrikt i Jiangsu
 Hanjianglu (sockenhuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 32,68, long 110,79) – en ort i provinsen Hubei
 Hanjiang Linchang (bondby i Kina, Guangdong Sheng, lat 24,02, long 116,76) – en bondby i provinsen Guangdong

WP:Projekt Kina